La ragazza che sapeva troppo – film del 1963 diretto da Mario Bava
La ragazza che sapeva troppo (The Girl with All the Gifts) – film del 2016 diretto da Colm McCarthy
La ragazza che sapeva troppo (The Girl with All the Gifts) – romanzo di M. R. Carey del 2014